Борис Андрианович Егоров (, Москва — , там же) — русский советский писатель-юморист, публицист, фантаст.

Биография 
После школы с 1 сентября 1939 года поступил в артиллерийскую спецшколу на переулке Маяковского, после этого окончил военное училище.

Участник Великой Отечественной войны. Был призван в июне 1941 года, командовал батареей, стал комвзвода. В 1944 году в одном из боёв в Карпатах лейтенант Егоров вызвал огонь на себя, за этот бой получил орден Красного Знамени и в том же 1944 году вступил в КПСС.

В 1945 году в результате тяжёлого ранения в ногу стал инвалидом и полгода пробыл в больнице. Позже поступил на работу в многотиражку завода им. Лихачёва, где работал вместе с Б. А. Приваловым и Я. А. Полищуком. Первым их произведением стал роман-фельетон «Не проходите мимо».

В 1956 году заочно окончил филологический факультет МГУ.

С 1958 года в должности заместителя главного редактора журнала «Крокодил», был убеждённым коммунистом и партийным функционером в журнале при редакторе М. Г. Семёнове; при этом были журналисты, которые невысоко оценивали его вклад в журналистику.

Похоронен на Головинском кладбище в Москве.

Звания и награды 
 орден Красного Знамени (10.12.1943)
 орден Отечественной войны II степени (27.04.1945)
 Заслуженный работник культуры РСФСР
 Лауреат Международного конкурса юмористического рассказа имени Алеко (Болгария)

Творчество 
Писал как самостоятельно, так и в соавторстве с юмористами Б. А. Приваловым и Я. А. Полищуком.
Публиковал рассказы и фельетоны в «журнале Крокодил» и других периодических изданиях, также вышло более десяти книг.

В серии «Библиотека Крокодила» вышли сборники рассказов и фельетонов:
 1952 Золотой человек (в соавт. с Я. Полищуком)
 1957 Воевода на кочке (в соавт. с Я. Полищуком)
 1960 Откройте форточку!
 1962 Труба иерихонская
 1964 Дух Клондайка
 1966 Почему краснеют светофоры
 1969 Один такой нужен…
 1972 Бородатый блондин
 1976 Письма Сынулина

Автор сборника «Ангел в командировке» (1973) и других, цикла пародий «Как это делается».

Литература 
 Симовский С. Л. Егоров Б. А. // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. — М.: Сов. энцикл., 1962—1978. — Т. 2: Гаврилюк — Зюльфигар Ширвани. — 1964. — Стб. 877.

Ссылки 
 Библиография
 Советская Россия: Свод персоналий

Примечания 

Выпускники филологического факультета МГУ
Фантасты России
Сотрудники журнала «Крокодил»
Похороненные на Головинском кладбище